Kloster Mariental ist der Name folgender Klöster:

 Kloster Mariental in Bielefeld, Augustiner-Eremitinnen-Kloster in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Mariental (Böckingen), Frauenkloster in Heilbronn-Böckingen, Baden-Württemberg
 Zisterzienserinnenkloster Mariental (Frauenzimmern), Frauenkloster in Güglingen, Baden-Württemberg
 Kloster Mariental (Kirbachhof), Frauenkloster in Sachsenheim, Baden-Württemberg
 Kloster Mariental (Mariental), Zisterzienserkloster in Mariental, Niedersachsen
 Kloster Mariental in Münster, Frauenkloster in Münster, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Mariental (Steinheim an der Murr) in Steinheim an der Murr, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kloster Marienthal
 Kloster Mariendaal